Het seizoen 2015/16 van SBV Excelsior is het 54ste seizoen van de Nederlandse betaaldvoetbalclub sinds de invoering van het betaald voetbal in 1954. Excelsior verkeerde maandenlang in degradatienood. Pas op de allerlaatste speeldag wist de ploeg uit Kralingen zich veilig te spelen. De 2-0 overwinning op het reeds gedegradeerde SC Cambuur was voldoende om de vijftiende plaats veilig te stellen en daarmee lijfsbehoud.

Trainer Alfons Groenendijk, de opvolger van de vertrokken Marinus Dijkhuizen, stapte kort na de handhaving in de Eredivisie alsnog op. De trainer verklaarde toe te zijn aan een nieuwe uitdaging. "Natuurlijk zijn we allemaal enorm trots op wat we hebben bereikt met Excelsior", liet Groenendijk weten op de website van Excelsior. "We wisten dat het een lastig jaar zou worden en ik denk dat we uiteindelijk hartstikke blij kunnen zijn dat we ons als Excelsior rechtstreeks hebben kunnen handhaven." Technisch directeur Ferry de Haan zegde toe het besluit van Groenendijk te respecteren, hoewel de oefenmeester nog een doorlopend contract tot medio 2017 had.

Selectie

Spelers 

Kevin van Diermen werd vanaf 1 februari 2016 verhuurd aan NAC Breda.
Tom Overtoom werd vanaf 27 januari 2016 verhuurd aan FC Emmen.
Carlo de Reuver werd vanaf augustus 2015 verhuurd aan Helmond Sport.

Staf

Inkomende transfers

Uitgaande transfers

Eredivisie

Wedstrijden

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers die Excelsior vertegenwoordigden in de Eredivisie in het seizoen 2015/16 en op de vijftiende plaats eindigden.

KNVB-beker

Wedstrijden

Statistieken

2015
Excelsior